Ей Ес Би Класик 2014 е 29-ото издание на Ей Ес Би Класик. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2014. Провежда се в Окланд, Нова Зеландия от 30 декември 2013 г. до 4 януари 2014 г.

Сингъл 
Агнешка Радванска е шампионката от Ей Ес Би Класик 2013, но вместо да защити титлата си, тя решава да участва в отборното първенство Хопман Къп 2014.

Ана Иванович печели трофея, отстранявайки Винъс Уилямс във финала с 6 – 2, 5 – 7, 6 – 4. Това бе нейната първа титла от ноември 2011 г. насам.

Поставени тенисистки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Кара Блек и Анастасия Родионова са шампионките от Ей Ес Би Класик 2013, но Родионова решава да участва в Бризбейн Интернешънъл 2014. Блек си партнира с Марина Еракович, но губят в първи кръг от Абигейл Гатри и Саша Джоунс.

Шарън Фишман и Мария Санчес печелят титлата, отстранявайки Луцие Храдецка и Михаела Крайчек във финала с 2 – 6, 6 – 0, [10 – 4].

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Официален сайт
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2014
Ей Ес Би Класик